Damianovich puede hacer referencia a:

Eleodoro Damianovich; médico argentino que desempeñó un importante papel en la sanidad militar de su país.
Horacio Damianovich; químico argentino, pionero en su país en el estudio de los gases nobles.